Западный дивизион Национальной футбольной конференции (сокращенно чаще всего именуется как Запад НФК ()) — один из четырёх дивизионов Национальной футбольной конференции, которая в свою очередь является частью Национальной футбольной лиги. На данный момент в дивизион входят четыре команды — Аризона Кардиналс, Лос-Анджелес Рэмс, Сан-Франциско 49ерс, Сиэтл Сихокс. Дивизион был образован в 1970 году после слияния АФЛ и НФЛ.

Чемпионы дивизиона 

После 2001 года "Атланта Фэлконс", "Каролина Пантерз" и "Нью-Орлеан Сэйнтс" покинули NFC West, чтобы присоединиться к недавно образованному NFC South. "Аризона Кардиналс" присоединились к NFC West из NFC East, а "Сиэтл Сихокс" присоединились из AFC West , чтобы объединиться с "Сан-Франциско 49ерс" и "Сент-Луис Рэмс" для создания нового NFC West.

Попадания в плей-офф

Примечания 

Дивизионы НФЛ
Появились в 1970 году в США